Ordu steht für:
 Ordu (Provinz), türkische Großstadt und Provinz
 Altınordu, Hauptbezirk der Stadt

Ordu ist der Familienname folgender Personen:
 Arif Babür Ordu, türkischer Arzt, Unternehmer und Politiker